La stagione 1970-71 dei Kentucky Colonels fu la 4ª nella ABA per la franchigia.

I Kentucky Colonels arrivarono secondi nella Eastern Division con un record di 44-40. Nei play-off vinsero la semifinale di divisione con i Floridans (4-2), la finale di divisione con i Virginia Squires (4-2), perdendo poi la finale ABA con gli Utah Stars (4-3).

Roster

Note

Collegamenti esterni 

Stagione 1970-1971 delle squadre di pallacanestro
1970-1971